Quintett bezeichnet:
 Quintett, Gruppe von fünfen und insbesondere in der Musik eine Gruppe von fünf Instrumentalisten oder ein Musikstück für eine solche Gruppe.
 Quintett (Film), amerikanischer Science-Fiction Film von Robert Altman aus dem Jahr 1979 
 Quintett komplett, österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1998
 eine aus fünf Versen bestehende Strophe, siehe Fünfzeiler